En midsommarnattsdröm kan avse:

En midsommarnattsdröm – en pjäs av William Shakespeare, originaltitel A Midsummer Night's Dream)
Felix Mendelssohns skådespelsmusik till denna, med bland annat Mendelssohns bröllopsmarsch
En midsommarnattsdröm (opera) – en opera av Benjamin Britten, originaltitel A Midsummer Night's Dream)
En midsommarnattsdröm (sång) – en låt av den svenska popartisten Håkan Hellström
En midsommarnattsdröm (balett) – en balett baserad på Shakespeares pjäs
En midsommarnattsdröm (1935) – filmatisering av Shakespeares pjäs, originaltitel A Midsummer Night's Dream)
En midsommarnattsdröm (film, 1959) – en tjeckoslovakisk animerad film i regi av Jiří Trnka, originaltite Sen noci svatojánské)'
En midsommarnattsdröm (1990) – en svensk tv-pjäs
En midsommarnattsdröm (1999) – filmatisering av Shakespeares pjäs, originaltitel A Midsummer Night's Dream)''